Епир () е административна област в Гърция. Площта ѝ е 9 200 км2, а населението — около 350 000 души. Административен център е град Янина. Епир включва 4 окръга: Янина (Ιωάννινα), Теспротия (Θεσπρωτία), Превеза (Πρέβεζα) и Арта (Άρτα).

Административно деление

Вижте също 
 Тесалия

Външни препратки 
  Епир